Calliano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont
 Calliano – gmina w Prowincji Autonomicznej Trydentu